Lacerta se poate referi la:

Lacerta (constelație), denumirea latină a constelației Șopârla
Lacerta (gen), gen de șopârle din familia Lacertidae